Tote Mädchen lügen nicht ist der Titel folgender Werke:

 Tote Mädchen lügen nicht (Roman), Roman von Jay Asher (2007)
 Tote Mädchen lügen nicht (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2017)